Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1987 година e 38-и пореден.

Започва на 12 април 1987 г. и завършва на 15 ноември.

Съдържа в календара 16 старта.

Пилоти и конструктори

Стартове

Класиране 

* Недопустимо за точки.

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони